«Ви́тковице» — чешский футбольный клуб из города Острава, выступает в Дивизионе F, четвёртом по силе дивизионе Чехии. Клуб основан в 1919 году, домашние матчи проводит на стадионе «Городской», вместимостью  около 15 000 зрителей. Главным достижением клуба является победа в чемпионате Чехословакии в 1986 году.

В 2011 клуб был признан банкротом, и несмотря на все усилия клуба и болельщиков, снялся с соревнования в Третьем дивизионе. Вскоре появился клуб «Витковице 1919», в котором остался практически весь состав прежнего клуба и начал играть в региональных соревнованиях. Клуб спонсировали игроки и болельщики.

В начале сезона 2012/13 «Витковице 1919» объединился с клубом «Фотбал Поруба 2011» и был создан МФК «Витковице».

Клуб прошел сначала четвёртый дивизион, потом третий, и с сезона 2016/17 выступает в ФНЛ. В сезоне 2019/20 занял 16 место, и чтобы финансово спасти команду, заявился всего лишь в четвёртый по силе дивизион F.

Прежние названия 
 1919 — СК Славой Витковице ()
 1922 — СК Витковице ()
 1923 — ССК Витковице ()
 1937 — СК Железарны Витковице ()
 1939 — ЧСК Витковице ()
 1945 — СК Витковице Железарны ()
 1948 — Сокол Витковице Железарны ()
 1953 — Баник Витковице ()
 1957 — ТЕ ВЖКГ Острава ()
 1979 — ТЕ Витковице ()
 1993 — ФК Витковице Ковкор ()
 1994 — ФК Карвина-Витковице ()
 1995 — ФК Витковице ()
 2012 — МФК Витковице ()

Достижения 
 Чемпион Чехословакии: 1985/86
 Вице-чемпион Чехословакии: 1986/87

Статистика выступлений

Выступление в еврокубках 

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

 
Футбольные клубы Чехии